Деулино — название населённых пунктов:

Россия 
 Деулино — село в Сергиево-Посадском районе Московской области.
 Деулино — деревня в Рязанском районе Рязанской области.
 Деулино — деревня в Кашинском районе Тверской области.